Шаньшань:

 Шаньшань — древнее царство, располагавшееся на юго-восточной окраине Таримской впадины.
 Шаньшань — гонконгский фильм 1967 года режиссёра Хо Мэнхуа.